Квантовый эффект — явление связанное с проявлениеми квантовой механики.

Различают несколько видов квантовых эффектов:

 Квантовый эффект Холла
 Квантовый эффект Холла в графене
 Квантовый эффект Зенона
 Квантовый эффект Шоттки